Уфимская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Уфа:

 Уфимская ТЭЦ-1
 Уфимская ТЭЦ-2
 Уфимская ТЭЦ-3
 Уфимская ТЭЦ-4
 Уфимская ТЭЦ-5 (Затонская ТЭЦ)